Басс-Гуле́н, Басс-Ґулен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 7 км на схід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2975 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8263,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Басс-Гулен на сайті французького Національного інституту географії

 Басс-Гулен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Басс-Гулен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара